Fordringsägare kan syfta på:

 Fordringsägare – en pjäs av August Strindberg från 1889
 Fordringsägare (ekonomi) – ett annat ord för borgenär.

Filmer
Fordringsägare (1961) – en finländsk TV-film från 1961 i regi av Kerstin Nylander
Fordringsägare (1968) – en svensk TV-film från 1968 i regi av Gunnel Broström
Fordringsägare (1988) – en svensk dramafilm från 1988 i regi av Stefan Böhm, Keve Hjelm och John O. Olsson
Fordringsägare (2008) – en svensk TV-film från 2008 i regi av Thorsten Flinck